Cártamo-lanoso é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Carthamus lanatus subsp. baeticus
 Carthamus lanatus subsp. lanatus